– japoński astronom, odkrył 56 planetoid (38 z Shuji Hayakawą oraz 18 z Nobuhiro Kawasato). Jest także współodkrywcą obiektu 1988 VG2, który okazał się zaginioną od wielu lat planetoidą (724) Hapag.

Na jego cześć nazwana została planetoida (5072) Hioki.

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w XX wieku